XTL steht für:
 X to Liquid für verschiedene synthetische Kraftstoffe, siehe XtL-Kraftstoff
 XML Transformation Language, allgemein für verschiedene Sprachen zur Transformation von XML-Dokumenten
 den Flughafen in Tadoule Lake in der Provinz Manitoba in Kanada nach dem IATA-Code
 eine Serie von Mobilfunkgeräten von Motorola
 Mamiya Auto XTL, eine Spiegelreflexkamera von Mamiya Digital Imaging

xtl steht für:
 Tijaltepec (ISO-639-3-Code), Dialekt von Atatláhuca–San Miguel Mixtec, mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

XTL